Le chloropropane peut désigner :

 le 1-chloropropane ou  chlorure de n-propyle
 le 2-chloropropane ou chlorure d'isopropyle

Chloroalcane